

Biologia 
 kola – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych.

Geografia 
 Kola – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w mieście Goražde
 Kola – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Banja Luka
 Półwysep Kolski – położony w północnej części Rosji europejskiej,
 Kola – jedna z Wysp Aru w Indonezji.

Inne 
 język kola – język używany na wyspie Kola (Moluki)
 język kola (kula) – język używany na wyspie Alor (Małe Wyspy Sundajskie)
 Kola –  spolszczona forma rosyjskiego imienia Коля (ros. Kolja), będącego skrótem imienia Николай (Nikolaj) – Mikołaj,
 Kola – czeski film z 1996, nagrodzony Oscarem za najlepszy film zagraniczny,
 Kola – singel The Rasmus.

Zobacz też 

 cola (wym. kola) – napój